Ґміна Радлув може посилатися на такі сторінки:
 Ґміна Радлув (Опольське воєводство) — сільська ґміна у Олеському повіті Опольського воєводства
 Ґміна Радлув (Малопольське воєводство) — місько-сільська ґміна у Тарновському повіті Малопольського воєводства